Локомотивное депо Волгоград — предприятие железнодорожного транспорта в городе Волгоград, принадлежит к Приволжской дирекции тяги, структурному подразделению Дирекции тяги, филиалу ОАО РЖД. Депо занимается ремонтом и эксплуатацией тягового подвижного состава. Расположено по адресу Коммунистическая улица 13 А, рядом с железнодорожным вокзалом «Волгоград I», напротив автовокзала «Волгоград-Центральный»

История депо 

Депо основано в 1871 году. Именно в этом году, 25 июля было открыто движение поездов на участке от Царицына до Филоново Грязе-Царицынской железной дороги. В момент открытия в депо было лишь 4 паровоза, а в 1886 году в приписном парке было уже 14 паровозов.

В 1965 году в депо стали поступать тепловозы ТЭ3, затем ЧМЭ2, ЧМЭ3, ТЭП60. К 1970 году все паровозы были вытеснены из поездной работы. В начале 1990-х годов в депо стали поступать с Коломенского завода тепловозы ТЭП70.

В 2012 году образован филиал в Астрахани

Тяговые плечи 
Тепловозная тяга (ТЭП70, ТЭП70БС)
 Волгоград-1 — Поворино — Грязи Воронежские
 Волгоград-1 — Лихая
 Волгоград-1 — Верхний Баскунчак — Аксарайская
 Волгоград-1 — Верхний Баскунчак — Астрахань-1 — Кизляр — Махачкала
 Астрахань-1 — Аксарайская — Верхний Баскунчак — Саратов
 Волгоград-1 — Верхний Баскунчак — Ершов
 Камышин — Петров Вал — Балашов — Мичуринск

Тепловозы ЧМЭ3, приписанные к депо, обслуживают станции Волгоградского железнодорожного узла.

Электровозная тяга (ЭП1 , ЭП1М)
 Волгоград — Саратов
 Волгоград — Сальск

ЭП1 приписаны к депо Саратов. ЭП1М приписаны к депо Кавказская С-Кав ж.д. Участки Волгоград-1 — Грязи Воронежские и Петров Вал — Мичуринск Волгоградские локомотивы обслуживают совместно с локомотивами Юго-Восточной ж.д.

Подвижной состав 
В настоящее время (на 2013 год) в приписном парке депо Волгоград
 Тепловозы ТЭП70 (1990—1992 годов выпуска)
 Тепловозы ТЭП70БС
 Маневровые тепловозы ЧМЭ3
 Автомотриса АЧ2

Ранее к депо были приписаны также тепловозы ТЭ3, ТЭП60, паровозы СО, Л.

Примечания 

Волгоград
Появились в 1871 году
Железнодорожный транспорт Волгограда
Предприятия Волгограда